KUG steht als Abkürzung für:

 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie, auch KunstUrhG
 Kunstuniversität Graz, österreichische Universität
 Kurzarbeitergeld wird durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Kurzarbeit gezahlt 
 Kiso Ultraviolet Galaxy Catalogue, ein astronomischer Katalog

KUG